Појам Монитор може да се односи на:
 Рачунарски монитор, 
 Монитор (ратни брод)
Речни монитор
 УСС Монитор
 Монитор (недјељник)